Купата на европейските шампиони 1967/68 е 13-о издание на турнира. 32 клубни отбора участват в него, в това число 31 национални шампиона от предходния сезон и Глазгоу Селтик като носител на трофея от предходния сезон.

С Манчестър Юнайтед за пръв път трофеят отива в Англия.

Участниците играят в чист турнирен формат със срещи на разменено гостуване (изключение: финалът) за короната на европейския клубен футбол. При равенство след двете срещи в първите два кръга се гледа правилото за гол на чужд терен. След този етап при равенство се изиграва трети мач на неутрален терен.

Финалът се играе на 29 май 1968 г. на стадион Уембли в Лондон пред 100.000 зрители.

1. Кръг 
Първите срещи се състоят между 13 и 27 септември, а реваншите са между 19 септември и 18 октомври 1967 г.

1 Тирана се оттегля от участие.

2. Kръг 
Първите срещи се състоят между 15 и 29 ноември, а реваншите са между 17 ноември и 13 декември 1967 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят между 31 януари и 6 март, а реваншите са между 28 февруари и 20 март 1968 г.

Трета среща 
Срещата се състои на 20 март 1968 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 24 април и 9 май, а реваншите са на 15 май 1968 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на носителите на купи 1967/68
 Купа на панаирните градове 1967/68

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КЕШ 1967/68
 Детайли на мачовете за сезон 1967/68 в rsssf.com

Европейска шампионска лига